Кла́вдия Ме́дичи (, ; 4 апреля 1604, Флоренция, Великое герцогство Тосканское — 25 декабря 1648, Инсбрук, Австрийское эрцгерцогство) — принцесса из дома Медичи, дочь Фердинанда I, великого герцога Тосканского; в замужестве —  первым браком герцогиня Урбинская, вторым браком — эрцгерцогиня Австрийская и графиня Тирольская. Меценат.

Биография 
Клаудия Медичи родилась 4 июня 1604 года во Флоренции. Она была девятым и последним ребёнком Фердинандо I Медичи и Кристины Лотарингской.

В 1621 году Клаудия Медичи вышла замуж за Федерико Убальдо делла Ровере, герцога Урбинского, с которым она была обручена за четыре года до этого. В этом браке родилась дочь, Виттория делла Ровере, будущая жена Фердинандо II Медичи. Первый муж Клаудии Медичи умер в 1623 году, вследствие эпилептического припадка. Молодая вдова вернулась во Флоренцию и удалилась в монастырь.

В 1626 году она вышла замуж за Леопольда V Габсбурга, графа Тирольского и эрцгерцога Австрийского, брата императора Фердинанда II. Её второй муж умер в 1632 году. После смерти мужа Клаудия Медичи до 1646 года состояла регентом, вместе с пятью советниками, в графстве Тироль при несовершеннолетнем сыне Фердинанде Карле.

Сначала при императоре Фердинанде II, а после его смерти в 1637 году, при следующем императоре Фердинанде III была соправительницей Тироля и Передней Австрии. Из-за тесных связей с императорским домом, вдовствующая эрцгерцогиня смогла расширить владения в Передней Австрии и в 1636 году получить герцогстве Вюртембергское. В последнем Клаудия Медичи всячески содействовала Контрреформации.

Когда после Вестфальского мира территория герцогства Вюртембергского была возвращена её прежнему владельцу, герцогу Эберхарду III Вюртембергскому, эрцгерцогиня не отказалась от прав на герцогство.

Во время Тридцатилетней войны ею были построены — замок Эренберг, крепости в Куфштайне и Шварнице, укреплена обороноспособность Тироля.

Она была известной покровительницей искусств. Ею был построен театр в стиле барокко, в 1635 году учреждена ярмарка в Больцано.

Клаудия Медичи умерла 25 декабря 1648 года в Инсбруке и была похоронена в церкви иезуитов в этом городе.

Семья 
Клаудия Медичи от двух браков имела шестерых детей.

От Федерико Убальдо делла Ровере единственного ребёнка:
 принцесса Виктория Урбинская (1622 — 1694).

От Леопольда V Габсбурга пятерых детей:
 эрцгерцогиня Мария Элеонора Австрийская (1627 — 1629);
 эрцгерцог Фердинанд Карл Австрийский (1628 — 1662), женился на Анне Медичи;
 эрцгерцогиня Изабелла Клара Австрийская (1629 — 1685), вышла замуж за Карло II Гонзага-Невер;
 эрцгерцог Сигизмунд Франц Австрийский (1630 — 1665), женился на Гедвиге Пфальц-Зульцбахской;
 эрцгерцогиня Мария Леопольдина Австрийская (1632 — 1649), супруга императора Фердинанда III.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Sabine Weiss. Claudia de' Medici. Eine italienische Prinzessin als Landesfürstin von Tirol (1604—1648). — Innsbruck-Wien: Tyrolia, 2004. — ISBN 3-7022-2615-X
 Storia dello stemma di Malles Venosta.
 CLAUDIA DI FERDINANDO I 

Клаудия Медичи
делла Ровере
Эрцгерцогини Австрийские
Герцогини Урбино
Графини Тирольские
Супруги правителей Европы XVII века